

Таскаєво — село, Тальменський район, Алтайський край
 Таскаєво — селище, Юргинський округ, Кемеровська область